The Girl from the Country – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Eclair American
The Girl from the Country – cortometraggio del 1912 diretto da Harold M. Shaw
 A Country Girl (o (The Girl from the Country) – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)